Der Siplinger Kopf ist ein  hoher Berg in den Allgäuer Alpen. Bekannt ist der felsige Nagelfluhberg wegen seiner schönen Wände, die mit steil aufgestellten Nagelfluhtafeln nach Osten hinabziehen. Nördlich des Siplinger Kopfes liegt die Siplinger Alpe mit schönen Weideflächen.

Auf den Siplinger Kopf führen markierte Wege. Er kann entweder von Süden aus dem Gebiet von Balderschwang oder von Norden aus dem Tal von Gunzesried erreicht werden. Die eindrucksvolle Siplingernadel, die sich nordöstlich unterhalb des Gipfels befindet, wird gelegentlich bestiegen (IV).

Literatur 
 Thaddäus Steiner: Allgäuer Bergnamen, Lindenberg, Kunstverlag Josef Fink, 2007, ISBN 978-3-89870-389-5
 Zettler/Groth: Alpenvereinsführer Allgäuer Alpen. Bergverlag Rudolf Rother, München 1984. ISBN 3763311114

Weblinks 

Berg in den Alpen
Berg im Landkreis Oberallgäu
Allgäuer Alpen
Geographie (Blaichach)